Мишел Монахан () је америчка глумица, рођена 23. марта 1976. године у Винтропу (Ајова).

Филмографија 

|-
| 2002. || || -{Unfaithful}- || Линдси
|-
| 2003. || || -{It Runs in the Family}- || Пег Малони
|-
| 2004. || || -{Winter Solstice}- || Стејси
|-
| 2004. || Борнова надмоћ || -{The Bourne Supremacy}- || Ким
|-
| 2005. || Константин || -{Constantine}- || Ели (непотписана)
|-
| 2005. || || -{Kiss Kiss Bang Bang}- || Хармони
|-
| 2005. || Господин и госпођа Смит || -{Mr & Mrs Smith}- || Гвен
|-
| 2005. || Северна земља || -{North Country}- || Шери
|-
| 2006. || Немогућа мисија 3 || -{Mission Impossible III}- || Џулија 
|-
| 2006. || || -{Perfume}- || Хенријета
|-
| 2007. || || -{The Heartbreak Kid}- || Миранда
|-
| 2007. || Нестала || -{Gone Baby Gone}- || Анџела „Анџи“ Џенаро
|-
| 2008. || Како украсти младу || -{Made of Honor}- || Хана
|-
| 2008. || Под будним оком || -{Eagle Eye}- || Рејчел
|-
| 2010. || Кад водењак пукне || -{Due Date}- || Сара Хајман
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1976.
Америчке глумице
Биографије живих особа